Zoar kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Zoar (Ohio)
Zoar (Wisconsin)
Zoar (Zuid-Afrika)

Zie ook
Zohar
Zoar (historische plaats), een plaats in de Bijbel, waarheen (Lot) vluchtte na de verwoesting van Sodom.